Charlotte Corday – rivoluzionaria francese (1768-1793)
Charlotte Corday – opera del 1989 composta da Lorenzo Ferrero

Cinema 
Charlotte Corday – cortometraggio del 1908 diretto da Georges Denola
Charlotte Corday – film del 1914 diretto da Arthur Maude
Charlotte Corday – film del 1919 diretto da Frederic Zelnik

Note